

Botanique 
 La « bette » ou « bette à cardes », est le nom vernaculaire d’une plante potagère appelée aussi (selon les variétés ou les régions) « poirée », « blette  » , « jotte » ou « betterave sauvage ». Elle est de la même espèce (Beta vulgaris) que les betteraves et appartient à la famille des Amaranthacées. Elle est cultivée pour ses feuilles et ses côtes (ou cardes) comestibles, alors que les « betteraves » sont cultivées pour leurs racines riches en sucre.

Monde maritime 
 Bette, bateau à fond plat traditionnel dans la région de Marseille.

Patronyme 

 John Bettes (1530-1576), peintre miniaturiste britannique.
 Françoise Bette (1947-2006), actrice belge ;
 Françoise de Bette (1593-1666), maître des novices ;
 Jean-Christophe Bette (1977-), rameur français ;
 Karl Bette (1916–2006), compositeur allemand.

Arts et culture 

 Bette, série télévisée américaine réalisée par Andrew D. Weyman (2000-2001).
 Bette : en baie de Somme, désigne des leurres en bois sculpté placés par les chasseurs pour attirer les sauvagines.

Voir aussi 

 Bettes, commune française des Hautes-Pyrénées.
 La Cousine Bette, roman d'Honoré de Balzac.